Ми́рне — селище в Україні, Пологівському районі Запорізької області. Населення становить 20 осіб. Орган місцевого самоврядування — Азовська сільська рада.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 713-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Запорізької області» увійшло до складу Розівської селищної громади.

Село тимчасово окуповане російськими військами 24 лютого 2022 року в ході російсько-української війни.

Географія 
Селище Мирне розташоване за 2 км від селища Азов. Через селище проходить залізниця, роз'їзд 376 км.

Історія 
5 квітня 2018 року Азовська сільська рада, в ході децентралізації, об'єднана з Розівською селищною громадою Розівського району.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Розівського району, селище увійшло до складу Пологівського району.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Мирне 

Селища Запорізької області
Населені пункти Пологівського району